El término Facultad de Arquitectura puede referirse a:

:
A la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
A la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay.
A la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.
A la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.
A la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan.

A la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
A la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
:
A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás.
A la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (sede Manizales).
A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín).
:
A la Facultad de Arquitectura de la Universidad José Cecilio del Valle.

 A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
 A la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato.
 A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería.
A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada del Norte.

A la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador.

A la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.
A la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay.

 A la Facultad de Arquitectura y Diseño  de la Universidad de Los Andes (Venezuela).